Markiewicz (forma żeńska: Markiewicz/Markiewiczowa; liczba mnoga: Markiewiczowie) – nazwisko polskie. Na początku lat 90. XX wieku Polskę zamieszkiwało 21 096 osób o tym nazwisku.

Nazwisko patronimiczne utworzone przyrostkiem  „-ewicz” od imienia Marek.

Ludzie o nazwisku Markiewicz 
 Adam Markiewicz (strona ujednoznaczniająca)
 Barbara Markiewicz (ur. 1947) – polska uczona, filozof
 Bronisław Markiewicz (1842–1912) – polski duchowny katolicki, błogosławiony
 Constance Markievicz (1868–1927) – irlandzka działaczka niepodległościowa i społeczna (żona Kazimierza)
 Edward Markiewicz (strona ujednoznaczniająca)
 Ferdynand Markiewicz (1895-1980) – polski major piechoty Wojska Polskiego
 Henryk Markiewicz (strona ujednoznaczniająca)
 Jacek Markiewicz (ur. 1976) – polski piłkarz
 Jakub Markiewicz (ur. 1972) – polski siatkarz
 Jarosław Markiewicz (ur. 1942) – polski malarz i poeta
 Krystian Markiewicz (ur. 1976) – polski prawnik
 Małgorzata Markiewicz (strona ujednoznaczniająca)
 Marek Markiewicz (ur. 1952) – polski adwokat i polityk
 Marta Markiewicz (ur. 1989) – polska piosenkarka, występująca pod pseudonimem artystycznym Sarsa
 Mikałaj Markiewicz (ur. 1962) – białoruski dziennikarz
 Mykoła Markewycz (1804-1860) – ukraiński historyk, etnograf, poeta i kompozytor
 Piotr Markiewicz (ur. 1973) – polski kajakarz, medalista olimpijski
 Piotr Markiewicz (1877–1961) – polski zakonnik, przeor i generał zakonu paulinów
 Robert Markiewicz (ur. 1976) – polski muzyk
 Stanisław Józef Markiewicz (1904–1944) – polski żołnierz, Kawaler Orderu Virtuti Militari
 Tadeusz Markiewicz (1905–1950) – polski neurolog
 Władysław Markiewicz (ur. 1920) – polski socjolog
 Wojciech Markiewicz – polski profesor nauk chemicznych
 Zygmunt Markiewicz (1909–1991) – polski i francuski filolog, wykładowca języka polskiego na Uniwersytecie w Lyon

Przypisy 

Polskie nazwiska